Баковичи — наименование населённых пунктов:
 Баковичи (Белоруссия)
 Баковичи (Босния и Герцеговина)
 Баковичи (Черногория)